Meixedo puede referirse a:

Meixedo (Braganza).
Meixedo (Montalegre).
Meixedo (Viana do Castelo).